Кемпендяй (село) — посёлок в Сунтарском улусе Якутии.
 Кемпендяй (река) — река в Якутии, на которой стоит село Кемпендяй.